Grito, som emitido com força pela voz

Artes
O Grito, pintura de Edvard Munch
O Grito (telenovela), produção brasileira de 1975
Ju-on, filme japonês de horror exibido no Brasil como O Grito
The Grudge, filme (2004) com Sarah Michelle Gellar, traduzido no Brasil como O Grito
 O Grito (álbum de Lauriete)

Ou ainda
 Independência ou Morte (frase), conhecida como O Grito do Ipiranga

Desambiguações de artes